Цере может означать:
 Цере () — древний город в Этрурии (современный город на этом месте — Черветери).
 Цере () — одна из огласовок в иврите.